Населението на Нигерия по данни на CIA World Factbook към юли 2015 година е 181 562 056 души.

Численост 

Численост според преброяванията на населението:

Численост на населението, според данни на CIA World Factbook:

Численост на населението, според данни на ООН:

Щати 

Численост на населението в щатите на Нигерия, според преброяванията на населението през годините:

Гъстота на населението 

Средна гъстота на населението през годините, според данни на Световната банка:

Възрастова структура 

Възрастова структура на населението през годините, според данни на ООН:

Коефициент на плодовитост 

 2008: 5,9
 2009: 4,91
 2010: 4,82

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Световната банка (средно на 1000 души):

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на CIA World Factbook (средно на 1000 души):

Народи 

Според данни на правителството, към 2014 година над 1 % от населението на страната са народите:

 Йоруба (21 %)
 Хауса (21 %)
 Игбо (18 %)
 Фулбе (11 %)
 Ибибио и ефик (7 %)
 Канури (4 %)
 Едо (3 %)
 Тив (2 %)
 Иджо (2 %)
 Нупе (2 %)
 Килба (1 %)
 други (8 %)

Религия 

 61 437 208 (47,16 %) – мюсюлмани
 54 665 801 (41,97 %) – християни

Езици 

Според изданието „Етнолог“ броят на езиците в страната е 527, като 520 от тях са живи а 7 изчезнали. Официален език в Нигерия е английски. Други по-разпространени езици са хауса, игбо, йоруба, ибибио, едо, фула и канури.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки 

 Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Нигерия според Countrymeters